Музей икон:
 Музей икон (Рекклингхаузен) — художественно-исторический музей, хранящий крупнейшее в неправославных странах собрание православных икон и церковного инвентаря.
 Музей икон (Франкфурт-на-Майне) — одно из крупнейших собраний икон в Германии, основную коллекцию которого составляют русские православные иконы.